Vroomheid, een eigenschap dat godvruchtigheid, sterkte en dapperheid beschrijft
 Vroom (lied), een lied van Famke Louise in samenwerking met Bokoesam uit 2017
 Vroom Vroom, een ep van Charli XCX uit 2016

Personen
 Bernard Vroom, een Nederlands ondernemer
 Cornelis Vroom, een Nederlands schilder en tekenaar
 Hendrik Cornelisz. Vroom, een Nederlands ontwerper van wandtapijten, graveur, tekenaar en schilder
 Henk Vroom, een Nederlands godsdienstfilosoof
 Henri Vroom, een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Herman Vroom, een Nederlands jurist en vicepresident van de Hoge Raad der Nederlanden
 Jan Vroom sr., een Nederlandse tuin- en landschapsarchitect
 Jan Vroom jr., een Nederlandse tuin- en landschapsarchitect
 Jan Vroom (1920-1945), een Nederlandse landbouwer en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Jean-Paul Vroom, een Nederlands beeldend kunstenaar, vormgever en fotograaf
 Martijn Vroom, een Nederlandse politicus en bestuurder
 Mélanie de Vroom, een Nederlands beeldhouwer
 Menno Vroom, een Nederlandse radio-dj
 Meto Vroom, een hoogleraar in de landschapsarchitectuur
 Nicolaas Vroom, een Nederlands kunsthistoricus
 Siem Vroom, een Nederlands acteur
 Victor Vroom, een Canadese hoogleraar Psychologie
 Willem Vroom, een Nederlands ondernemer
 Wim Vroom, een Nederlands econoom en afdelingsdirecteur bij het Rijksmuseum

Zie ook  
 Jan Vroom (doorverwijspagina)